O Liga Regional (ou Insular) do Maio de 2014-15 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi cinco.

O campeão do torneio foi o Académico/83 conqustou o sexto título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.

Clubes
Académica da Calheta
Académico/83
Morrerense
Onze Unidos
Santana

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académico/83.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Onze Unidos 0-5 Académico 83 (6 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Maio de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Maio